Kleinkauf ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Kleinkauf (1930–2020), deutscher Biochemiker und Molekularbiologe
 Werner Kleinkauf (* 1939), deutscher Elektroingenieur und Unternehmer